Pedra do Sino - na Serra dos Órgãos
Pedra do Sino de Itatiaia
Pedra do Sino (Carandaí) - distrito da cidade
Praia Pedra do Sino - em Ilhabela

Desambiguação